Stringer kan som auktorsförkortning betyda:

 Herbert Stringer
 James R. Stringer

Robotskapade auktorsförkortningar